Склеп — споруда чи ніша для поховання.
 Склеп — погріб, підземелля.
 Склеп — рідковживаний синонім склепіння
 Склеп — магазин, крамниця (полонізм, вживається на Галичині, Гуцульщині, а також у діаспорі).